Старый Двор  — топоним.

Белоруссия

Брестская область 
 Старый Двор — деревня в Барановичском районе.
 Старый Двор — деревня в Малоритском районе.

Витебская область 
 Старый Двор — деревня в Браславском районе.
 Старый Двор — деревня в Глубокском районе.
 Старый Двор — деревня в Поставском районе.

Гродненская область 
 Старый Двор — деревня в Щучинском районе.

Минская область 
 Старый Двор — деревня в Пуховичском районе.

Могилёвская область 
 Старый Двор — посёлок в Бобруйском районе.

Россия 
 Старый Двор — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Старый Двор — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Старый Двор — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Старый Двор — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Старый Двор — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Старый Двор — деревня в Демидовском районе Смоленской области.